

Аквілла — місто, штат Техас
 Аквілла — селище, штат Огайо